Покро́вское (; до 2016 г. Жовтне́вое, до 1941 г. Ба́ба) — село в Корюковском районе Черниговской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Менского района.

Население 1142 человека. Занимает площадь 4,13 км².

Код КОАТУУ: 7423084001. Почтовый индекс: 15650. Телефонный код: +380 804644.

Примечания 

Населённые пункты Менского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции